A Supercopa Europeia de 2002 foi disputada entre Real Madrid e Feyenoord no Estádio Louis II, em Mônaco. O time merengue venceu por 3 a 1 e sagrou-se campeão.

Detalhes

2002
Partidas do Real Madrid Club de Fútbol